Sutcliffe steht für:

 Sutcliffe (Nevada)
 Sutcliffe (Band), eine Instrumental-Band aus Nürnberg

Sutcliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Sutcliffe (1947–2015), britischer Automobilrennfahrer
 Anthony Sutcliffe (1942–2011), britischer Historiker
 David Sutcliffe (* 1969), kanadischer Schauspieler
 Francis Meadow Sutcliffe (1853–1941), englischer Fotograf
 James Helme Sutcliffe (1929–2000), US-amerikanischer Komponist und Musikkritiker

 Stuart Sutcliffe (1940–1962), schottischer Musiker und Maler

Siehe auch:
 Sutcliff